Волма — топоним:

Реки

Белоруссия 
 Волма — протекает в Минской области, приток Свислочи.
 Волма — протекает в Минской и Гродненской областях, приток Ислочи.

Россия 
 Волма — протекает в Кировской области, приток Большой Просницы. 
 Волма — протекает в Новгородской области, приток Мсты.
 Волма — протекает в Костромской области, приток Вохтомы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Волма — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Волма — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Волма — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Волма — село в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Волма — деревня в Крестецком районе Новгородской области.

См. также 
 ВОЛМА
 Усть-Волма